Noyelles kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Noyelles-sur-Selle, departementet Nord i regionen Hauts-de-France, 
 Noyelles-sur-Sambre, departementet Nord i regionen Hauts-de-France, 
 Noyelles-sur-Mer, departementet Somme i regionen Hauts-de-France, 
 Noyelles-sur-Escaut, departementet Nord i regionen Hauts-de-France, 
 Noyelles-sous-Lens, departementet Pas-de-Calais i regionen Hauts-de-France, 
 Noyelles-sous-Bellonne, departementet Pas-de-Calais i regionen Hauts-de-France, 
 Noyelles-lès-Vermelles, departementet Pas-de-Calais i regionen Hauts-de-France, 
 Noyelles-lès-Seclin, departementet Nord i regionen Hauts-de-France, 
 Noyelles-en-Chaussée, departementet Somme i regionen Hauts-de-France,